Педья:

 Педья — посёлок в уезде Йыгевамаа, Эстония
 Педья — железнодорожная станция в поселке Педья, Эстония
 Педья — четвёртая по длине река Эстонии

См. также 
  — заповедник в центральной части Эстонии